Georges Cocks est un auteur guadeloupéen né en 1975 sur l'île de Saint-Martin. Il est à la fois romancier, poète, dramaturge, scénariste, éditeur et rédacteur chez Pluton Magazine.

Biographie 
En 2009 il participe au concours littéraire du Festival d’Avignon en présentant l'œuvre théâtrale Kala-Pani qui retrace l’arrivée des premiers indiens en Guadeloupe. C'est là qu'il commence officiellement comme écrivain et éditeur car il s'auto-publie. Il est d'abord un poète comme le retrace sa bibliographie mais il ne tarde pas à s'apercevoir qu'il n'y a pas de barrières à l'art de l'écriture. Il devient membre des "Écrivains de la Caraïbe" en 2013.

La même année, pour le salon international de la Martinique "Les mondes créoles", il écrit un poème de même titre pour le lancement du salon. Aux côtés de l'écrivain Dany Laferrière, qui rentrera quelques semaines plus tard à l'Académie Française, il rencontre des auteurs comme Mabanckou, Lancastre, Kanor, Rodney St-Eloi, Duplan, Frankito, Gadet...

En 2015, il écrit ses premiers scénarios long métrage pour le cinéma et l'année d'après il est appelé par Dominique Lancastre, écrivain, et devient rédacteur pour Pluton Magazine.

En 2016, il est reconnu par Legs Édition Plumes francophones émergentes, comme l'une des figures montantes de la nouvelle génération d'écrivain. Il est élu Président du jury et parrain du "Prix de la nouvelle scientifique Raoul Georges Nicolo."

Les éditions Téham retiennent un de ses textes sur la paix pour un recueil collectif.

En 2022 il est l'un des parrains de l'édition Fèt a liv anba bwa (La fête du livre sous les arbres) en partenariat avec  la Région Guadeloupe, le Rectorat le Conseil Départemental, la ville de Petit-Canal...... Il sera aussi présent en tant qu'auteur.

Publications

Poésie 
 
 
 
 
Élémentaire, Books on Demand, 2019

Anthologies Poésie 
 
 J'écris, je dis PAIX, un recueil collectif pour la paix aux éditions Téham 2016   "J'ai fais un rêve"  Prix
J'écris, je dis Ville, un recueil collectif pour la Ville aux éditions Téham 2017 (, 2017) " Nostalgie"  Prix
SIPAY, la revue littéraire Seychelloise, collectif d'auteurs, Divan-Vent-Wind (ISSN 1659-7168) "Vent de misère"
DO-KRE-I-S Revue haïtienne des cultures créoles, collectif d'auteurs 2018 "Miwa"
DO-KRE-I-S Revue haïtienne des cultures créoles, collectif d'auteurs 2020 "Marge"  "Arebò"
Anthologie Debout, Francophonie Solidaire, collectif d'auteurs 2021 
Mariegalanteries, Edition Jasor, Ronald Selbone Anthologie 2021 (9791090675902) 
DO-KRE-I-S Revue haïtienne des cultures créoles, collectif d'auteurs 2022 "Fête"  "Fèt"

Théâtre

Romans 
 
 
 
 Magnitude 8, Apocalypse (roman), Nèg Mawon, 2016 
 Joe Steanay, Roman, 2017 
Khoufou, le rêve bleu, (roman), Nèg Mawon, 2021 (978-2491791087)

Nouvelle 

 Jalalabab,  (nouvelle), format audio exclusivement sur la plateforme : Une Voix Une Histoire, 2022, 50 min

Liens externes 

 http://cocksgeorges.jimdo.com/
 http://www.legsedition.com/#!%C3%89ditorial-De-quoi-parlonsnous-/cw0m/5730f4980cf20c962d0348bb
https://pluton-magazine.com/?s=cocks+georges
Joe Steanay sujet d'étude Université I de Yaoundé. Faculté des arts, lettres et sciences humaines (ségrégation, racisme, injustice...) : 
http://www.coursuy1.uninet.cm/FALSH/LCA/LICENCE%202/cours/LCA%20222%20cours%20en%20ligne%20NYEMB.pdf
http://coursuy1.uninet.cm/FALSH/LCA/LICENCE%202/cours/LCA%20222%20cours%20en%20ligne%20NYEMB%20(suite).pdf

Écrivain français du XXIe siècle
Écrivain guadeloupéen
Naissance en 1975
Naissance à Saint-Martin (Antilles françaises)